

Astronomia
1062 Ljuba – asteroide orbitante nella fascia principale

Onomastica
Ljuba – variante del nome proprio di persona femminile Ljubov'
Ljuba – ipocoristico del nome proprio di persona maschile Lubomír

Personaggi
Ljuba – altro nome di Lisa, personaggio del fumetto Dampyr edito da Sergio Bonelli Editore